Izquierda Independiente puede referirse a:

 A la Izquierda Independiente-Iniciativa por San Sebastián de los Reyes, un partido político español fundado en esa ciudad madrileña.
 A la Izquierda Independiente, un sector de la izquierda argentina.